{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (68401) - || 2001 QX92 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68402) - || 2001 QM98 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68403) - || 2001 QH105 || 23 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68404) - || 2001 QX108 || 19 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68405) - || 2001 QN125 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68406) - || 2001 QU130 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68407) - || 2001 QN131 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68408) - || 2001 QH137 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68409) - || 2001 QS148 || 20 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68410) Nichols || 2001 QB154 || 16 augustus 2001 || OCA-Anza || M. White, M. Collins
|-
| (68411) - || 2001 QE188 || 21 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68412) - || 2001 QL188 || 22 augustus 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (68413) - || 2001 QB196 || 22 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68414) - || 2001 QZ219 || 23 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68415) - || 2001 QG220 || 23 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68416) - || 2001 QQ220 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68417) - || 2001 QD238 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68418) - || 2001 QN244 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68419) - || 2001 QE256 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68420) - || 2001 QO258 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68421) - || 2001 QY270 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68422) - || 2001 QJ296 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68423) - || 2001 QD315 || 20 augustus 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| (68424) - || 2001 QO327 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68425) - || 2001 QS329 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68426) - || 2001 RE || 2 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (68427) - || 2001 RK6 || 10 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (68428) - || 2001 RA21 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68429) - || 2001 RW24 || 7 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68430) - || 2001 RB37 || 8 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68431) - || 2001 RH48 || 11 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (68432) - || 2001 RX57 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68433) - || 2001 RN69 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68434) - || 2001 RZ76 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68435) - || 2001 RF81 || 14 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (68436) - || 2001 RC85 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68437) - || 2001 RQ87 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68438) - || 2001 RJ99 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68439) - || 2001 RB104 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68440) - || 2001 RN107 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68441) - || 2001 RJ114 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68442) - || 2001 RO132 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68443) - || 2001 RP133 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68444) - || 2001 RH142 || 11 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68445) - || 2001 RF147 || 9 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68446) - || 2001 RN148 || 10 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68447) - || 2001 RP148 || 10 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68448) Sidneywolff || 2001 SW4 || 18 september 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (68449) - || 2001 SP20 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68450) - || 2001 SN26 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68451) - || 2001 SZ31 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68452) - || 2001 SA36 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68453) - || 2001 SK36 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68454) - || 2001 SS46 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68455) - || 2001 SH47 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68456) - || 2001 SJ57 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68457) - || 2001 SC63 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68458) - || 2001 SQ69 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68459) - || 2001 SY80 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68460) - || 2001 SS104 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68461) - || 2001 SO107 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68462) - || 2001 SW108 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68463) - || 2001 SQ120 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68464) - || 2001 SW128 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68465) - || 2001 SZ131 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68466) - || 2001 SC150 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68467) - || 2001 SW160 || 17 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68468) - || 2001 SZ224 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68469) - || 2001 SC253 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68470) - || 2001 SP266 || 25 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (68471) - || 2001 ST276 || 21 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (68472) - || 2001 SL282 || 28 september 2001 || Farpoint || G. Hug
|-
| (68473) - || 2001 SC289 || 23 september 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (68474) - || 2001 SL328 || 19 september 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (68475) - || 2001 SD349 || 21 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68476) - || 2001 TJ9 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68477) - || 2001 TD10 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68478) - || 2001 TR26 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68479) - || 2001 TX40 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68480) - || 2001 TQ49 || 15 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (68481) - || 2001 TQ95 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68482) - || 2001 TA110 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68483) - || 2001 TG129 || 14 oktober 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (68484) - || 2001 TB141 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (68485) - || 2001 TD144 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (68486) - || 2001 TM169 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68487) - || 2001 TM175 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68488) - || 2001 TK209 || 12 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (68489) - || 2001 TS212 || 13 oktober 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68490) - || 2001 TH239 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (68491) - || 2001 UF4 || 17 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (68492) - || 2001 UH4 || 17 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (68493) - || 2001 US9 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68494) - || 2001 UT9 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68495) - || 2001 UF21 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68496) - || 2001 UD33 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68497) - || 2001 UZ33 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68498) - || 2001 UV34 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68499) - || 2001 UM36 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68500) - || 2001 UP45 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten